Molekulska formula -{C22H22O11}- se može odnositi na:

 Azalein
 Tektoridin